Фильтр Габора — линейный электронный фильтр, импульсная переходная характеристика которого определяется в виде гармонической функции, помноженной на гауссиан. При цифровой обработке изображений этот фильтр применяется для распознавания границ объектов.

Из-за свойства соответствия свёртки во временной области умножению в частотной области, преобразование Фурье импульсной передаточной характеристики фильтра Габора является свёрткой преобразований Фурье гармонической функции и гауссиана.

 

где  

В этом уравнении  представляет собой длину волны множителя-косинуса,  определяет ориентацию нормали параллельных полос функции Габора в градусах,  — сдвиг фаз в градусах и  — коэффициент сжатия, характеризующий эллиптичность функции Габора.

Фильтры Габора напрямую связаны с вейвлетами Габора, так как они могут быть сконструированы путём ряда сжатий и вращений. Пространство Габора (свёртка фильтра с сигналом) часто применяется в различных приложениях обработки изображений, в частности, для распознавания радужной оболочки в биометрических системах безопасности и в
автоматизированных система контроля доступа на основании распознавания отпечатков пальцев.

Алгоритм построения одномерного фильтра Габора 
Для построения одномерного фильтра Габора применяется формула:
,
где:
  — стандартное отклонение Гаусового ядра, определяющее амплитуду функции;
  — частота колебаний, определяемая как , где:
  — период функции .

Чем больше , тем более пологий вид примет функция. Чем меньше , тем более острый пик получится в результате построения графика функции.

Приведённая выше функция экспоненты обладает свойствами нормального распределения случайной величины. Согласно правилу трёх сигм, практически все значения экспоненты лежат в интервале . Для анализа сигналов, значения функции рассчитываются в указанных пределах.

Обработка одномерного сигнала фильтром Габора 
Каждая точка входного сигнала  преобразуется в соответствующую точку выходного сигнала , путём усреднения значений входного сигнала  по области , с учётом весовых коэффициентов  формулы Габора. 

где:
 — входное значение сигнала в точке ,
 — выходное значение сигнала в точке ,
 — значение функции Габора, .

Алгоритм построения двумерного фильтра Габора 

Для построения двумерного фильтра Габора применяется формула: 
 

где:
 — стандартные отклонения гауссова ядра, по осям  и , определяющие растянутость фильтра по осям,
 — частотная модуляция фильтра,
 — пространственная направленность фильтра, определяющая его ориентацию относительно главных осей.

Обработка двумерного изображения фильтром Габора 

Обработка изображения фильтром Габора достигается путём усреднения значений обрабатываемого изображения по некоторой области в каждой точке. Соответственно, наложение фильтра Габора на изображение имеет вид:

где:
 — интенсивность исходного изображения в точке ,
 — интенсивность нового изображения в точке ,
 — значение функции Габора, .
Если отбросить синусоидальную составляющую функции в фильтре Габора, он выродится в фильтр Гауссова размытия (Gaussian Blur). Поэтому очевидно, что эти два фильтра имеют практически одинаковый алгоритм применения, различающийся в некоторых деталях.
Из формулы Габора видно, что фильтр зависит от частоты и направления квазипериодической структуры изображения. Поэтому перед применением фильтра необходимо построить частотное и ориентационное поля для текущего изображения. Обычно для упрощения задачи рассчитывается средняя частота изображения, которая считается неизменной в каждой точке.
Для построения поля направлений может применяться несколько способов, наиболее быстрым из которых является дифференциальный метод, позволяющий построить четырёхградационное поле направлений.
Таким образом, имея частоту и 4 направления, предварительно строятся 4 фильтра Габора, по одному на каждое направление. После чего в каждой точке изображения происходит свертка фильтра с изображением по определённой области, что дает выходное значение нового изображения.
Фильтр Габора эффективен при обработке изображений со структурной избыточностью, имеющих квазипериодическую структуру. К ним относятся дактилоскопические изображения, изображения кристаллограмм и интерферрограмм. В живой природе подобный окрас нередко встречается у зебр, различных кошачьих (тигры, рыси, дымчатые коты), птиц (тетерева), рыб (лепоринус полосатый) и прочих представителей флоры и фауны.

Пример реализации 
Вот пример реализации фильтра Габора для пакета Matlab:
function gb = gabor_fn(sigma_x, theta, lambda, psi, gamma)

sz_x = fix(6 * sigma_x);                    % исходя из значения сигмы получили размер ядра
sz_x = sz_x - mod(sz_x,2) + 1;              % если четное - делаем нечетным

sz_y = fix(6 * sigma_x / gamma);            % исходя из значения сигмы и коэф. сжатия получили второй размер ядра
sz_y = sz_y - mod(sz_y,2) + 1;              % если четное - делаем нечетным

[x y] = meshgrid(-fix(sz_x/2):fix(sz_x/2), fix(-sz_y/2):fix(sz_y/2));   % задали область определения

% Поворот
x_theta = x*cos(theta) + y*sin(theta);
y_theta = -x*sin(theta) + y*cos(theta);

gb = exp(-.5 * (x_theta.^2/sigma_x^2 + gamma^2*y_theta.^2/sigma_x^2))* cos(2 * pi* x_theta./lambda  + psi); % ядро

См. также 
 Преобразование Габора
 Денеш Габор

Литература 
 
 

Габора
Цифровая обработка изображений
Распознавание образов